ISO 3166-2:KY — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Каймановым островам. Стандарт охватывает Каймановы острова, являющиеся заморской территорией Великобритании. Геокод состоит из кода: Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Каймановых островов — KY. Геокоды Каймановых островов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — KY, присвоенного Каймановым островам в соответствии со стандартами ISO3166-1.

Геокоды Каймановых островов

Геокоды пограничных Каймановым островам государств 
 Куба — ISO 3166-2:CU (на севере, на северо-востоке (морская граница)),
 Ямайка — ISO 3166-2:JM (на юго-востоке (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Каймановых островов

Ссылки 
 Геокоды Каймановых островов 
 Геокоды Каймановых островов 

2:KY